Резо́н — фамилия французского происхождения, в переводе означающая разум ():

 Резон, Андре (1650—1719) — французский композитор и органист.
 Резон, Август Карлович (1843—1915) (August Friedrich Karl von Raison) — тайный советник.
 Резон, Фридрих Вильгельм Альбрехт Карл Максимилиан (1726—1791) — курляндский государственный деятель и учёный.

См. также 
 Ризонер